Едеса може да се односи на:

 Едеса, грчки назив за град Воден у општини Воден, у Егејској Македонији, у данашњој Грчкој
 Едеса (Месопотамија), град у Месопотамији, у данашњој Турској
 Грофовија Едеса, крсташка држава из 12. вијека